Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 725 dans le monde.

 Route 725 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 725 en Finlande
 Route nationale 725 en France